Сборная Финляндии по хоккею с мячом — представляет Финляндию на международных соревнованиях по хоккею с мячом. Рекордсмен по числу бронзовых медалей чемпионатов мира.

История 
Первый матч сборная Финляндии провела 23 февраля 1919 года в Хельсинки против команды Швеции и победила со счётом 4:1.

В 1952 году заняла третье место в показательном турнире на Зимних Олимпийских играх в Осло.

Участвовала во всех без исключения чемпионатах мира с 1957 года, занимая места не ниже 4-го. Однако чемпионский титул завоевала лишь однажды, в 2004 году (соревнования тогда проходили в шведском Вестеросе). В финальном матче против хозяев поля финская сборная сумела, проигрывая за 30 минут до конца игры 1:4, свести основное время к ничьей — 4:4. В овертайме, на 100-й минуте встречи, вратарь Финляндии Тимо Оксанен броском черёз всё поле передал мяч Сами Лаакконену, который стал автором «золотого гола». 

По итогам чемпионата мира 2011 года, который проходил в Казани, сборная Финляндии завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной России со счетом 1:6. В следующий раз серебряные медали сборная завоевала на чемпионате 2016 года в Ульяновске, уступив в финале сборной России с тем же самым счетом 1:6.

Главные тренеры

Состав 
Состав на чемпионате мира 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Состав сборной Финляндии на Чемпионате мира 2009

Финляндия